Perm kan hentyde til:
 Perm (geologi) – en geologisk periode
 Perm (by) – en russisk by
 Perm kraj – en russisk kraj
 Perm guvernement - et guvernement i østlige Rusland, på begge sider af Uralbjergene 1781–1923
 Store Perm - en stat fra 1323 til 1505 i området der i dag nogenlunde modsvarer Perm Kraj
 Perm (bogbind) – en type stift bogbind